Brunnadern ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
den Ortsteil Brunnadern (Bonndorf im Schwarzwald) der Gemeinde Bonndorf im Schwarzwald,  Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg 
den Ortsteil Brunnadern (Weilheim) der Gemeinde Weilheim Kr Waldshut, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg

in der Schweiz:
die ehemalige Gemeinde Brunnadern SG im Kanton St. Gallen
ein Quartier der Stadt Bern, siehe Brunnadern (Bern)